O'Reilly puede referirse a:
  Alejandro O'Reilly (1722–1794), gobernador de la Luisiana española.
 Bill O'Reilly (nacido en 1949), presentador de televisión, escritor, columnista y comentarista estadounidense.
 Diego O'Reilly (1775–1821), militar español de origen irlandés.
 O'Reilly Media, empresa editorial estadounidense fundada y dirigida por Tim O'Reilly.